Medborgarplatsen (plein), een plein in het stadsdeel Södermalm in Stockholm
 Medborgarplatsen (metrostation), een metrostation in het stadsdeel Södermalm in Stockholm